La locution Les Vieux peut désigner :
 Les Vieux, une ancienne commune française de la Seine-Maritime, aujourd'hui intégrée à Saint-Paër.
 Les Vieux, une nouvelle du recueil Lettres de mon moulin d'Alphonse Daudet.
 Les Vieux, un film muet de Louis Feuillade (1909).
 Les Vieux, un court-métrage réalisé en 1946 sous le titre en langue originale de The Seventh Age.
 Les Vieux, une chanson de Jacques Brel.